

Videogiochi 

Dante's Inferno – videogioco del 1986
Dante's Inferno – videogioco del 2010

Film 

L'Inferno (Dante's Inferno) – film del 1924 diretto da Henry Otto
Dante's Inferno – film del 2007